Hamburg-Neuengamme, een stadsdeel van Hamburg
 Neuengamme, een naziconcentratiekamp
 Neuengamme-proces, 1946